San Roque kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de San Roque, kommun, Corrientes,

Colombia 

 San Roque (ort i Colombia, Antioquia, lat 6,49, long -75,02), 
 San Roque (kommun), Antioquia,

Filippinerna 
 San Roque, Filippinerna, kommun.

Mexiko 

 San Roque, Guanajuato, ort, San Francisco del Rincón, 
 San Roque, Delstaten Mexiko, ort, Villa Victoria, 
 San Roque, Guerrero, ort, 
 San Roque, Durango, ort, Gómez Palacio, 
 San Roque, Querétaro, stadsdel, Santiago de Querétaro,

Spanien 

 San Roque (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 San Roque (kommun i Spanien),